Дзанарди () — итальянская фамилия

 Дзанарди, Алессандро (Алекс Занарди; pод. 1966) — итальянский автогонщик и паралимпийский чемпион.
 Дзанарди, Микеле (1570—1641) — итальянский философ.